

Персоналії 
 Горх Фок — літературний псевдонім німецького письменника-мариніста Йоганна Вільгельма Кіна

Судна 
  Горх Фок — патрульне судно  кайзерсько флоту, побудовано в 1917 р.
  Горх Фок (I) — трищогловий навчальний барк, побудований в 1933 р. (у 1949–1999 «Товариш»)
 Горх Фок II — трищогловий навчальний барк, побудований в 1958 р.
 Горх Фок клас — серія з 6-ти парусних суден, побудованих на верфі Blohm + Voss в 1933–1958 рр..

Різне 
 Горх Фок вал () — вулиця в Гамбургі, одна з ділянок 1-го транспортного кільця.